Monta steht für:

 Montà, eine Gemeinde in der italienischen Region Piemont
 monta Klebebandwerk, ein mittelständisches Unternehmen in Immenstadt
 Monta (Band), eine Münchner Rockband.